Акерсхус  () — один з норвезьких районів (фюльке).
 Фортеця Акерсхус, Фортеця Акерсхух (норв.Akershus Festning) - старовинна фортифікаційна споруда, що розташована в Осло,